Okręty US Navy o nazwie USS "Anthony", pochodzącej od żołnierza marines Williama Anthony`ego (1853 - 1899):

 Pierwszy "Anthony" (DD-172) był niszczycielem typu Wickes, który został zwodowany w 1918 i skreślony z listy floty w 1936

 Drugi "Anthony" (DD-266) był niszczycielem typu Clemson, którego stępka została położona w 1918, ale został przemianowany na "Greene" (DD-266) trzy miesiące przed wodowaniem.

 Trzeci "Anthony" (DD-515) był niszczycielem typu Fletcher zwodowanym w 1942, wypożyczonym Niemieckiej Republice Federalnej w 1958 i skreślonym z listy floty w 1972.

Anthony